Pancrates (poeta epigramàtic), poeta epigramàtic grec
 Pancrates (músic), poeta o músic grec
 Pancrates d'Arcàdia, poeta grec
 Pancrates d'Alexandria, poeta grec.
 Pancrates d'Atenes, filòsof cínic grec
 Pancrates (retòric), sofista o retòric grec.